Contea di Spencer o Spencer County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Spencer (Indiana)
 Contea di Spencer (Kentucky)